

Patronyme 

 Ahmed Réda Chami (né en 1961), ingénieur et homme politique marocain ;
 Émile Chami (1910-1992), archéologue français ;
 Hassan Chami (né en 1938), personnalité marocaine (politique, de la fonction publique et de l'univers entrepreneurial) ;
 Hicham Chami (né en 1977), musicien marocain.
 Jad Orphée Chami (1998-), compositeur libanais de musique de films.
 Khadija Chami, femme politique marocaine.
 Nadia Chami, Première dame du Liban ;
 Saadé Chami (né en 1955), Vice-Premier ministre libanais ;

Voir aussi 
 Bilad el-Cham, terme traditionnel arabe désignant une région du Moyen-orient
 L'emberá chamí, langue parlée en Colombie
 Nymphargus chami, espèce d'amphibien
 Sidi Chami, commune algérienne